Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2001—2002 — 8-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. У турнірі брали участь боснійські та хорватські клуби, а сербські клуби змагались у окремому турнірі. Титул чемпіона втретє здобув Желєзнічар.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
 

 

 
 

Примітки: 
1. Клуб Сараєво взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини 2001—2002.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на rsssf 

2001—2002
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2001 у спорті Боснії та Герцеговини
2002 у спорті Боснії та Герцеговини